Села:
 Одаї — Вінницька область, Крижопільський район
 Одаї — Вінницька область, Тульчинський район
 Одаї — Івано-Франківська область, Тисменицький район
 Одаї — Одеська область, Окнянський район
 Одаї — Одеська область, Ширяївський район

Див. також 
 Одая
 Одея